Emil Löwenhardt ist der Name folgender Personen:

* Emil Löwenhardt (Mediziner) (1827–1869), deutscher Psychiater 
 Emil Löwenhardt (Chemiker) (1858–1941), deutscher Chemiker